Wasserstofflinie steht für
 die 21-cm-Linie der Radioastronomen
 diese oder jene Linie aus dem optischen Wasserstoffspektrum